Albertine Agnes van Nassau (1634-1696), dochter van Frederik Hendrik van Oranje en Amalia van Solms.
 Albertine Anna van Nassau-Siegen (1658-1718), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Albertine Christine Louise van Nassau-Weilburg (1693-1748), dochter van Johan Ernst van Nassau-Weilburg.
 Albertine Johannette van Nassau-Hadamar (1679-1716), dochter van Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar.
 Albertine Juliana van Nassau-Idstein (1698-1722), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.